Viacha (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Viacha (plaats), een plaats in deze gemeente en hoofdstad provincie
Viacha (geslacht), een geslacht van hooiwagens